Vila Verde peut désigner :
au Brésil :
 Vila Verde, quartier de la ville de São Paulo ;
au Portugal :
 Vila Verde, ville et municipalité du district de Braga ;
 Vila Verde, paroisse civile qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 Vila Verde, paroisse civile de la municipalité d'Alijó ;
 Vila Verde, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras ;
 Vila Verde, paroisse civile de la municipalité de Figueira da Foz ;
 Vila Verde, paroisse civile de la municipalité de Mirandela ;
 Vila Verde, paroisse civile de la municipalité de Vinhais.

Il existe en outre, au Portugal, des homonymies partielles :
 Cuide de Vila Verde, paroisse civile de la municipalité de Ponte da Barca ;
 Vila Verde da Raia, paroisse civile de la municipalité de Chaves ;
 Vila Verde de Ficalho, paroisse civile de la municipalité de Serpa ;
 , paroisse civile de la municipalité d'Alenquer.